Astronomenkongress steht für:

 den ersten europäischen Astronomenkongress (1798), siehe Erster europäischer Astronomenkongress
 die periodischen Kongresse der Internationalen Astronomischen Union (IAU)
 die meist jährlichen Fachkongresse größerer Astrovereine.